wzorzec (szablon) – przedmiot będący pierwowzorem wykonania jakiegoś przedmiotu lub obrazu
 szablon – technika malarska typowa dla street artu.
 szablon – w programowaniu to jedno z podejść do programowania uogólnionego. 
 szablon – konstrukcja programistyczna w języku C++
 szablon – konstrukcja programistyczna w języku D
 W procesie tworzenia publikacji szablon to wcześniej ustalony schemat, który pozwala wpisywać różne dane na wcześniej ustalone miejsca w schemacie.

Zobacz też 

 STL (Standard Template Library)
 szablony Wikipedii